Супруновский сельский совет () — входит в состав
Полтавского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Супруновка
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Супруновка 
 с. Говтвянчик 
 с. Ивашки 
 с. Мильцы 
 с. Шостаки

Примечания